Die deutschen Schwimmmeisterschaften sind ein jährlich stattfindender Wettbewerb, in dem für verschiedene Schwimmdisziplinen ein Deutscher Meister jeweils in der Männer- und in der Frauenklasse gekürt wird. Titel werden in den Einzeldisziplinen Freistil-, Brust-, Rücken-, Schmetterlings- und Lagenschwimmen sowie in den Mannschaftsdisziplinen Freistil- und Lagenstaffel über verschiedene Strecken vergeben. Sie werden vom Deutschen Schwimm-Verband organisiert. Bis 2003 fanden die Wettbewerb in jährlich wechselnden Städten statt.

Die Deutschen Meisterschaften im Wasserspringen wurden 1886–1966, 1971, 1972, 1978 und 1980 gemeinsam mit den Schwimmmeisterschaften ausgetragen.

Übersicht 

Im Jahr 2020 wurden die 132. Deutschen Meisterschaften im Sommer aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie abgesagt. Zunächst sollten sie im Herbst 2020 zu dem Zeitpunkt, an dem üblicherweise die Kurzbahnmeisterschaften stattfinden, nachgeholt werden. Aufgrund steigender Infektionszahlen im Herbst in Deutschland wurde die Meisterschaft für 2020 endgültig abgesagt.

Siehe auch 

 Liste der deutschen Schwimmrekorde

Einzelnachweise